Борислав «Боро» Дрляча (; 29 августа 1941 — 11 октября 2020, Белград) — югославский боснийский и сербский фолк-певец.

Краткая биография 
Родился в 1941 году в оккупированной Боснии, в годы Второй мировой войны. Мать Стоя умерла вскоре после родов, отец Бранко после войны женился на другой женщине. Профессиональным певцом Боро стал в 1973 году, дебютировав на эстраде с песней „Sarajevo divno Mesto“ (). Наиболее известен по песням «Ne namiguj na me tuđa ženo» () и «Plači, mala, plači» ().

В 1990-х годах в разгар югославских войн его песни не передавали по радио и телевидению: в Боснии этого не делали из-за его национальности, в Сербии этого не делали по причине его проживания в Боснии. Сам Боро считает эти годы худшими в своей жизни.

Дрляча вдовец, у него есть двое детей. Жил в Белграде. Умер 11 октября 2020 года.

Дискография 
 1973 – Sarajevo divno Mesto
 1974 – Za Ljubav Tvoju
 1975 – Ti si sve sto zelim
 1976 – Krajisnici gde cemo na prelo
 1978 – Pjevaj mi, pjevaj sokole
 1980 – Boro i Gordana Runjajic
 1981 – Bora Drljača
 1982 – Jugosloven
 1984 – Nas Dvoje Veze Ljubav
 1985 – Hitovi Jugodisk BDN 0661
 1985 – Čovjek sam iz naroda
 1986 – Pjevaj Srce
 1988 – Ala vera majstore
 1990 – Ko te uze zlato moje
 1990/91 – Krajino, Krajino
 1991 – Ja sam čovek za tebe
 1991 – Nedam Krajine
 1995 – Nema raja bez svog zavicaja
 1996 – Krajišnik sam ja
 1998 – Sine Sine
 1999 – Raca II
 2002 – Car Ostaje car
 2004 – Bora Drljaca Uzivo
 2004 – Stari vuk
 2007 – Brbljivica

Примечания

Ссылки 
 Бора Дрљача, народни човек

Певцы и певицы Сербии
Певцы и певицы Боснии и Герцеговины
Певцы и певицы Югославии
Поп-фолк-исполнители